Maehata steht für:
 Hideko Maehata (1914–1995), japanische Schwimmerin
 (9870) Maehata, ein Asteroid